Regensberg – szwajcarskie miasto na prawach gminy w kantonie Zurych, zamieszkiwane przez 474 osoby (2017 r.).

Zobacz też 

Gminy w kantonie Zurych